Афрамо́мум () — род растений семейства Имбирные (Zingiberaceae). Включает в себя не менее 55 видов травянистых растений, распространённых в Африке и на Мадагаскаре.

Ботаническое описание 

Многолетние травянистые растения, похожие на представителей родов Элетария и Амомум.

Хозяйственное значение и применение 

Используется афрамомум в качестве пряности кардамон (так называемый африканский или эфиопский, отличающийся от настоящего или зелёного).

Распространение и среда обитания 

Растут обычно в сырых местах вдоль океанского побережья.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 55 видов:

Примечания 

Имбирные
Флора Африки
Лекарственные растения